Vasaloppet 1971 avgjordes den 7 mars 1971, och var den 48:e upplagan av Vasaloppet. Segrade gjorde norrmannen Ole Ellefsæter.

Resultat 
Not: Pl = Placering, Nr = Startnummer, Tid = Sluttid

Källor

Externa länkar 
Vasaloppets webbplats

Sport i Sverige 1971
Längdskidåkningssäsongen 1970/1971
1971